Az Aarne Honkavaara-trófea egy díj, melyet a finn jégkorongbajnokságban (Liiga) osztanak ki minden év végén. A trófeát a gólkirály kapja. A díjat 1978-ban alapították és 1995-ben a legendás Aarne Honkavaararól nevezték el.

A díjazottak

A trófea alapítása előtti gólkirályok

Források
 A díjazottak listája a Liiga hivatalos oldalán
 A díjazottak listája
 A díjazottak listája (hiányos) 
 Aarne Honkavaara

SM-liiga trófeák